Símbol de l'actini
 Sigles dels anys abans de Crist (usualment escrit aC o a. de C.)
 Acetil
 Inicials del corrent altern, pel seu nom anglès
 El domini .ac
 Identificació dels vols d'Air Canada